OHL kan syfta på

 Ontario Hockey League – en binationell nordamerikansk ishockeyliga
 Oberste Heeresleitung – Tysklands generalstab under första världskriget